Суперлига Србије у сезони 2014/2015. је девето такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

У сезони 2013/14. из лиге су испали Јавор из Ивањице и Слобода из Ужица, а у лигу су се пласирала два клуба, а то су: чачански Борац и Младост из Лучана. Од ове сезоне играо се и бараж у коме се трећепласирани тим Прве лиге Србије, Металац из Горњег Милановца, за виши ранг надметао у два меча са четрнаестопласираном екипом Суперлиге Радом из Београда. У првом мечу одиграном 1. јуна у Горњем Милановцу ова два тима су играла без голова. Првобитни реванш меч баража играо се 4. јуна, али је прекинут у 49. минуту након баченог сузавца са трибина при резултату 1:0 за Рад. Утакмица је поништена и заказано је одигравање новог сусрета за 12. јун. Међутим, екипа из Горњег Милановца одбила је да се појави на њему. Меч је регистрован службеним резултатом (3:0) у корист Рада који је тако задржао суперлигашки статус, док се Металац и ове сезоне такмичити у Првој лиги Србије уз три одузета бода. Металац је уложио жалбе на ову одлуку и средином сезоне враћени су му одузети бодови.

Почетак нове сезоне обележило је и искључење Црвене звезде из свих европских такмичења.

На крају сезоне из лиге ће испасти два најлошије пласирана тима, а на њихово место у лигу ће се пласирати два клуба која су заузела најбољу позицију у Првој лиги Србије. Поред тога, постојаће и бараж меч за опстанак/улазак у Суперлигу који ће одиграти четрнаестопласирани тим Суперлиге са трећепласираним тимом Прве лиге Србије.

Састав Суперлиге Србије у сезони 2014/15

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 1 Поражен у баражу за опстанак у Суперлиги Србије.

Легенда:

 2 Победник баража за пласман у Суперлигу Србије.

Бараж за опстанак

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Идеални тим сезоне

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2014/15.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт - superliga.rs

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2014/15.